Джоли́н Кэ́мпбелл (; урождённая Джоли́н Маки́вор, ; 12 августа 1981, Саскатун, Саскачеван, Канада) — канадская кёрлингистка.

Скип своей команды. Играет на позиции четвёртого.

Достижения 
 : серебро ().
 : золото (), серебро ().
 : бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Окончила Университет Саскачевана.

Работает независимым консультантом по продажам в североамериканском отделении компании Norwex.

Замужем. Муж — Грег Кэмпбелл. У них двое детей.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт команды (Team Holland) (в настоящее время содержимое удалено; по состоянию на декабрь 2014 см. в веб-архиве: ).

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Выпускники университета Саскачевана